Список видів роду сажка:

Список, який станом на 26.10.2019 містить 244 визнані види роду сажка (Ustilago), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Ustilago abaconensis (Statzell, Scorzetti & Fell) Q.M.Wang, Begerow, F.Y.Bai & Boekhout, 2015
 Ustilago acetosellae Maire, 1912
 Ustilago acroceratis Vánky, 2001
 Ustilago aegopogonis Henn., 1898
 Ustilago aeluropodis (Trotter) Vánky, 1985
 Ustilago affinis Ellis & Everh., 1893
 Ustilago agrestis Syd. & P.Syd., 1924
 Ustilago agropyri McAlpine, 1896
 Ustilago agrostidis-palustris Davis ex Cif., 1931
 Ustilago alcornii Vánky, 2000
 Ustilago aldabrensis Piątek & Vánky, 2007
 Ustilago alismatis L.Ling, 1951
 Ustilago alopecurivora (Ule) Liro, 1924
 Ustilago amphilophidis Zundel, 1944
 Ustilago andropogonis-tuberculati Bref., 1895
 Ustilago apscheronica Uljan., 1950
 Ustilago arctagrostidis Roiv., 1953
 Ustilago aschersoniana A.A.Fisch.Waldh., 1879
 Ustilago asprellae G.Cunn., 1930
 Ustilago athenae Maire, 1917
 Ustilago austro-africana Vánky & C.Vánky, 1999
 Ustilago avenae (Pers.) Rostr., 1890

B 

Ustilago bahuichivoensis Durán, 1971
 Ustilago beckeropsidis Zambett., 1980
 Ustilago bethelii Zundel, 1933
 Ustilago bicolor (Hirschh.) Hirschh., 1986
 Ustilago boissierae Vánky, 1997
 Ustilago bornmuelleri Magnus, 1896
 Ustilago boutelouae-humilis Bref., 1895
 Ustilago bromi-mollis Liro, 1924
 Ustilago buchloeformis Vánky, 2011
 Ustilago buchloes Ellis & Tracy, 1890
 Ustilago bulgarica Bubák, 1910
 Ustilago bullata Berk., 1855
 Ustilago bungeana W.Y.Yen, 1937

C 

Ustilago calamagrostidis (Fuckel) G.P.Clinton, 1902
 Ustilago calcarea Griffiths, 1904
 Ustilago caricis-wallichianae Thirum. & Pavgi, 1953
 Ustilago carnea Liro, 1921
 Ustilago catherinae Zambett., 1980
 Ustilago centrodomis E.Duval, Piton, A.Regnault & Sauvage, 1975
 Ustilago chloridicola Henn., 1898
 Ustilago chloridis Vánky, C.Vánky & R.G.Shivas, 2001
 Ustilago cinnae T.Denchev & Denchev, 2018
 Ustilago circumdata Vánky, 2004
 Ustilago coelachyrae A.R.Patil, T.M.Patil & M.S.Patil, 2004
 Ustilago coicis Bref., 1895
 Ustilago compacta G.W.Fisch., 1952
 Ustilago constantineanui (Săvul.) Vánky, 1985
 Ustilago convertere-sexualis Durán, 1987
 Ustilago corcontica (Bubák) Liro, 1924
 Ustilago crameri Körn., 1874
 Ustilago crus-galli Tracy & Earle, 1895
 Ustilago ctenioides Vánky, 1996
 Ustilago curta Syd., 1937
 Ustilago custanaica Lavrov, 1951
 Ustilago cutandiae-memphiticae Maire, 1906
 Ustilago cynodonticola Vánky, R.G.Shivas & A.Witt, 2004
 Ustilago cynodontis (Pass.) Henn., 1893

D 

Ustilago dactyloctenii Henn., 1896
 Ustilago dactyloctenii-gigantei Vánky, 2002
 Ustilago dactylocteniophila Henn., 1899
 Ustilago darjeelingensis Bag & D.K.Agarwal, 2001
 Ustilago davisii Liro, 1924
 Ustilago deformis L.Ling, 1953
 Ustilago delicata L.Ling, 1953
 Ustilago deserticola Speg., 1898
 Ustilago deyeuxiae L.Guo, 1993
 Ustilago deyeuxiicola Vánky & L.Guo, 2001
 Ustilago drakensbergiana Vánky, 1999
 Ustilago dregeana Tul. & C.Tul., 1847
 Ustilago dregeanoides Vánky & C.Vánky, 1997
 Ustilago ducellieri Maire, 1917
 Ustilago duriusculae L.Guo, 2006

E 

Ustilago echinata J.Schröt., 1870
 Ustilago echinochloae L.Guo & Y.C.Wang, 1987
 Ustilago egenula Syd., P.Syd. & E.J.Butler, 1912
 Ustilago elegans Griffiths, 1902
 Ustilago elymicola Syd., 1934
 Ustilago elytrigiae Golovin, 1950
 Ustilago enneapogonis G.W.Fisch., 1952
 Ustilago enteropogonis Vánky, 2002
 Ustilago eriochloae L.Ling, 1951
 Ustilago esculenta Henn., 1895
 Ustilago exigua Syd. & P.Syd., 1903

F 

Ustilago festucarum Liro, 1924
 Ustilago filiformis (Schrank) Rostr., 1890
 Ustilago fingerhuthiae Syd., 1935

G 

Ustilago gabonensis Vánky, 2006
 Ustilago glabra (A.R.Patil, T.M.Patil & M.S.Patil) Vánky & A.R.Patil, 2007
 Ustilago grammica Berk. & Broome, 1850
 Ustilago grandis Fr., 1832
 Ustilago griffithsii Syd. & P.Syd., 1907
 Ustilago grossheimii Uljan., 1950
 Ustilago gunnerae Zundel, 1939

H 

Ustilago haynaldiae Becer., 1970
 Ustilago heleochloae Vánky & Gönczöl, 1978
 Ustilago helictotrichi Schmied., 1966
 Ustilago herteri Magnus, 1914
 Ustilago heterogena Henn., 1904
 Ustilago hilariae Ellis & Tracy, 1890
 Ustilago hilariae-henningsii M.Piepenbr., 2003
 Ustilago hilariicola G.W.Fisch., 1952
 Ustilago hitchcockiana Zundel, 1937
 Ustilago holwayana Henn., 1900
 Ustilago hordei (Pers.) Lagerh., 1889
 Ustilago hsuii Y.C.Wang, 1962
 Ustilago hyalinobipolaris G.W.Fisch. & Hirschh., 1945

I 

Ustilago idonea Syd., 1939
 Ustilago imperatae Mundk., 1944
 Ustilago induta Syd., 1939
 Ustilago ixiolirii L.Guo, 1988
 Ustilago ixophori Durán, 1987

J 

Ustilago jagei J.Kruse & Thines, 2018
 Ustilago jardineae (Zambett.) Vánky, 2006

K 

Ustilago kairamoi Liro, 1939
 Ustilago kamerunensis Syd. & P.Syd., 1910
 Ustilago kummeri J.Kruse & Thines, 2018
 Ustilago kyllingae B.V.Patil & Thirum., 1968

L 

Ustilago latzii Vánky, 2001
 Ustilago lepturi-xerophili Vánky, 1999
 Ustilago lepyrodiclidis Schwarzman, 1960
 Ustilago linderi Hirschh., 1959
 Ustilago liroae Zundel, 1953
 Ustilago lolii Magnus, 1909
 Ustilago longiflora Mundk. & Thirum., 1951
 Ustilago lupini Sousa da Câmara, 1949
 Ustilago lycuroides Griffiths, 1904

M 

Ustilago magellanica (Speg.) Cif., 1938
 Ustilago mauritiana Vánky, 2002
 Ustilago maydis (DC.) Corda, 1842
 Ustilago merxmuellerana H.Scholz, 1980
 Ustilago mesatlantica Malençon & Massenot, 1969
 Ustilago mexicana Ellis & Everh., 1887
 Ustilago milii (Fuckel) Liro, 1924
 Ustilago milii-vernalis Vánky, 2009
 Ustilago minor Norton, 1896
 Ustilago monermae Maire, 1921
 Ustilago muhlenbergiae Henn., 1902
 Ustilago mulfordiana Ellis & Everh., 1895
 Ustilago muricata (Ces.) Liro, 1924

N 

Ustilago neocopinata J.Kruse & Thines, 2018
 Ustilago neurachnes Vánky, 2002
 Ustilago neyraudiae Mundk., 1941
 Ustilago nuda (C.N.Jensen) Kellerm. & Swingle, 1890
 Ustilago nunavutica Savchenko, Carris, Castl., V.P.Heluta, Wasser & Nevo, 2014

O 

Ustilago operta Syd., P.Syd. & E.J.Butler, 1906
 Ustilago opiziicola Durán, 1987
 Ustilago oplismeni Vienn.-Bourg., 1959
 Ustilago ornata Tracy & Earle, 1895

P 

Ustilago pamirica Golovin, 1941
 Ustilago panici-geminati Viégas, 1945
 Ustilago panici-proliferi Henn., 1900
 Ustilago panici-virgati Vánky, 2004
 Ustilago pappophori Pat., 1906
 Ustilago paradoxa Syd., P.Syd. & E.J.Butler, 1911
 Ustilago paraguariensis Speg., 1884
 Ustilago parasnathii Thirum. & Pavgi, 1956
 Ustilago paspalidiicola Zambett., 1977
 Ustilago paspali-dilatati Henn., 1895
 Ustilago penniseti-purpurei Vánky, 2006
 Ustilago pentaschistidis Vánky, 2006
 Ustilago perirregularis Vánky, 2005
 Ustilago perrara H.Scholz & I.Scholz, 1988
 Ustilago persicariae Cif., 1931
 Ustilago peruviana (Zundel) Vánky, 2003
 Ustilago petrakii Cif., 1931
 Ustilago phlei Lavrov, 1951
 Ustilago phragmitis L.Ling, 1950
 Ustilago phrygica Magnus, 1903
 Ustilago pimprina Thirum. & Pavgi, 1969
 Ustilago piptatheri Vánky, 2009
 Ustilago planetella Vánky & R.G.Shivas, 2007
 Ustilago poae-bulbosae Săvul., 1951
 Ustilago poae-nemoralis Vienn.-Bourg., 1951
 Ustilago polygoni-alpini (Cruchet) Zundel, 1951
 Ustilago pospelovii Uljan., 1968
 Ustilago pueblaensis Durán, 1987
 Ustilago punctata G.P.Clinton, 1906

Q 

Ustilago quitensis Lagerh., 1895

R 

Ustilago raciborskiana Siemaszko & Wróbl., 1933
 Ustilago radulans Vánky, 1999
 Ustilago rechingeri Săvul., 1937
 Ustilago residua G.P.Clinton, 1902
 Ustilago rhynchelytri L.Ling, 1953
 Ustilago rickeri G.P.Clinton, 1906
 Ustilago royleani Syd., P.Syd. & E.J.Butler, 1906
 Ustilago rwandensis T.Majewski & K.A.Nowak, 1982

S 

Ustilago sabouriana Mishra, 1957
 Ustilago schlechteri Henn., 1895
 Ustilago schmidtiae Vánky, 1997
 Ustilago schoenefeldiae Vánky, 1997
 Ustilago schroeteriana Henn., 1896
 Ustilago sclerachnes Wakef. ex Vánky, 2009
 Ustilago scrobiculata Liro, 1924
 Ustilago scutulata Liro, 1924
 Ustilago serpens (P.Karst.) B.Lindeb., 1959
 Ustilago shanxiensis (F.Y.Bai & Q.M.Wang) Q.M.Wang, Begerow, F.Y.Bai & Boekhout, 2015
 Ustilago sieglingiae Ricker, 1905
 Ustilago sinkiangensis Y.C.Wang, 1962
 Ustilago sladenii Pole-Evans, 1915
 Ustilago sonoriana Zundel, 1953
 Ustilago sparsa Underw., 1897
 Ustilago spegazzinii Hirschh., 1939
 Ustilago sphaerogena Burrill, 1888
 Ustilago spinificis F.Ludw., 1893
 Ustilago sporoboli-indici L.Ling, 1945
 Ustilago sporoboli-tremuli T.S.Ramakr. & K.Ramakr., 1948
 Ustilago striiformis (Westend.) Niessl, 1876
 Ustilago subminor Vánky, 2004
 Ustilago suddiana (Spooner) Vánky, 2002
 Ustilago syntherismae (Schwein.) Peck, 1875

T 

Ustilago tepperi F.Ludw., 1889
 Ustilago thaxteri Zundel, 1939
 Ustilago togata Liro, 1924
 Ustilago trachyniae Uljan., 1948
 Ustilago tragana Zundel, 1943
 Ustilago tragica Vánky, 1985
 Ustilago trebouxii Syd. & P.Syd., 1912
 Ustilago trichogena Vánky, 2006
 Ustilago trichoneurana Zundel, 1943
 Ustilago trichophora (Link) Kunze, 1830
 Ustilago tricuspidis Ellis & Galloway ex G.P.Clinton, 1902
 Ustilago tridentis Vánky, 2005
 Ustilago triplasidis Ellis & Everh., 1904
 Ustilago triraphidis Vánky, 2001
 Ustilago tritici (Bjerk.) Rostr., 1890
 Ustilago tuberculata Golovin, 1952
 Ustilago tucumanensis (Hirschh.) Hirschh., 1986
 Ustilago turcomanica Tranzschel, 1910

U 

Ustilago ugamica Golovin, 1952
 Ustilago ulei Henn., 1895
 Ustilago uniolae Ellis & Everh., 1887
 Ustilago utahensis (Zundel) Vánky, 2003
 Ustilago utriculosa (Nees) Tul. & C.Tul., 1847

М 

Ustilago valentula Syd., 1937
 Ustilago vastatoria Massee, 1911
 Ustilago venezueliana Syd. & P.Syd., 1916
 Ustilago vetiveriae Padwick, 1946
 Ustilago vilfae G.Winter, 1883
 Ustilago viviparifera Vánky, C.Vánky & N.D.Sharma, 1999

X 

Ustilago xerochloae Vánky & R.G.Shivas, 1997

Z 

Ustilago zambettakesii Durrieu, 1975
 Ustilago zernae Uljan., 1950

Примітки

Посилання 
 

 
Сажка
Сажка